Onderdistrict in Indonesië
 Tegaldlimo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Banyuwangi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tegaldlimo (plaats), een plaats in het regentschap Banyuwangi in de provincie Oost-Java